Mülheim ist der Name folgender Orte:
in Nordrhein-Westfalen
 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Großstadt
 Mülheim (Blankenheim), Ortsteil der Gemeinde Blankenheim in der Eifel
 Mülheim (Köln), Kölner Stadtteil im Stadtbezirk Köln-Mülheim
 Köln-Mülheim (Stadtbezirk) (ehemals Mülheim am Rhein), Kölner Stadtbezirk
 Kreis Mülheim am Rhein, ehemaliger Landkreis im Regierungsbezirk Köln
 Landkreis Mülheim an der Ruhr, ehemaliger Landkreis im Regierungsbezirk Düsseldorf
 Mülheim (Warstein) (ehemals Mülheim an der Möhne), Stadtteil von Warstein im Kreis Soest
 Mülheim (Zülpich), Stadtteil von Zülpich im Kreis Euskirchen
 Mülheim (Bad Honnef), historischer Ortsteil der Stadt Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis 
in Rheinland-Pfalz
 Mülheim-Kärlich, Stadt bei Koblenz 
 Mülheim an der Mosel, Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich 

Mülheim steht außerdem für:
 RMS Mülheim, ein Frachtschiff, das im Jahr 2003 vor Land’s End verunglückt ist

Siehe auch:
 Müllenheim
 Müllheim
 Mühlheim